Змагання зі стрибків у воду з триметрового трампліна серед жінок на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2015 відбулись 31 липня – 1 серпня.

Результати
Попередній раунд розпочався 31 липня о 10:00. Півфінал розпочався 31 липня о 15:00. Фінал відбувся 1 серпня at 19:30.

Зеленим позначено фіналісток

Блакитним позначено півфіналісток

Примітки 

трамплін, 3 метри (жінки)